Соревнования среди мужчин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года должны были пройти 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, Италия. Старт соревнований в супергиганте у мужчин был перенесён на 11 февраля на 13:00 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 56 горнолыжников из 24 государств, 55 горнолыжников приняли участие в спуске — чешский спортсмен Ондржей Берндт не стартовал.

Действующем чемпионом мира в супергиганте являлся итальянский горнолыжник Доминик Парис, который сумел показать пятое время. 

Чемпионом мира впервые в карьере стал австрийский горнолыжник Винцент Крихмайр, который был основным фаворитом — он выиграл два супергиганта в Кубке мира перед стартом чемпионата мира. Второе время неожиданно показал 35-летний Ромед Бауман из Германии, ранее за всю карьеру он лишь один раз попадал в тройку лучших на этапах Кубка мира в супергиганте — в ноябре 2010 года, когда выступал за Австрию. Ранее немецкие горнолыжники завоевали только одну медаль в супергиганте на чемпионатах мира — в 1987 году бронзовым призёром стал Маркус Васмайер. Бронзовая медаль на этот раз досталась французу Алексису Пентюро, для которого она стала суммарно пятой на чемпионатах мира. 25-летний канадец Броди Сегер, который в Кубке мира ни разу не попадал даже в 10-ку лучших, сенсационно занял четвёртое место, проиграв все Пентюро всего 0,04 сек.

Трасса 
Супергигант
 Старт — 2190 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 630 м;
 Длина трассы — 2075 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Супергигант